Le Sorcier – film del 1903 diretto da Georges Méliès
 Le Sorcier – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 Le Sorcier – film del 1917 diretto da Maurice Challiot
 Le Sorcier – film del 1994